«Серебряный Конь» (The Silver Brumby) — австралийский анимационный телесериал, созданный Джоном Стивенсом и Джуди Мальмгрен на основе серии одноименных книг писательницы Элайн Митчелл. В общей сложности 39 эпизодов были произведены компанией Media World Features в период с 1994 по 1998 годы. Первый показ состоялся на телеканале Network Ten 29 октября 1994 года, в России показ осуществлялся телеканалами ТВ-6 (1998—1999 года) и «Культура» (2009 год).

Сюжет 
Сериал рассказывает о Тауре, серебряном коне, его братьях Громе и Стреле, об их друзьях, животных буша, о том, как они стремятся противостоять людям, чьи усилия направлены на то, чтобы захватить их.

Персонажи

Лошади 
Таура (Джон Хиггинсон, Бретт Климо) — Серебряный конь. Спокойный, добросердечный конь, любит своих друзей. Был влюблён в Золотую, позже в Бун Бун, в конце мультсериала остаётся с ней. Тауру часто преследуют люди, которых манит его красота. Люди стремятся приручить его.

Гром (Даг Тремлетт) — сводный брат Тауры. Добрый и спокойный конь, всегда помогает Тауре, если тот попадает в неприятные положения.

Стрела (Райз Малдун, Стивен Уиттакер) — сводный брат Тауры. Имеет на морде отметину в виде стрелки. Высокомерный, ревнивый конь, который стремится при любой возможности проявить себя лучше, чем Таура, но часто сам оказывается в ловушке. Иногда всё же помогает Тауре, если проблема задевает его интересы. Был влюблён в Гунду.

Бун Бун (Ребекка Гибни) — понимающая и добрая лошадь, старшая дочь Бролги, любит Тауру и скрывает это от отца.

Бролга (Джон Стэнтон) — очень злой, гордый и сильный конь, который является главным антигероем, и не приветствует Тауру или его друзей. Король диких лошадей Каскадных гор. Престол захватил незаконно, убив своего предшественника Громобоя. В конце сериала Таура свергает его и отправляет в изгнание.

Аранда — кобыла, жена Бролги.

Юралла — молодой жеребёнок, который присоединяется к стаду Тауры. У него есть старшая сестра по имени Гунда.

Громобой — отец Тауры, бывший король лошадей Каскадных гор. Его женой была Бел Бел. В конце концов Бролга победил его, убил и завладел престолом.

Золотая — кобыла из Паломино, прибыла в буш с Человеком и была освобождена Таурой но потом вернулась к человеку.

Гунда — молодая кобыла, сестра Юралы.

Нарабрай — молодой жеребёнок в стаде Тауры. Он и Юралла являются хорошими друзьями, любят провести время, играя вместе. К сожалению, они имеют тенденцию время от времени попадать в беду во время своих игр. Нарабрай вполне уравновешенный жеребёнок — он понимает, что они с Юраллой неопытны, помнит старые советы / приметы. Он и Юралла попадают в довольно большие неприятности во время зимних снегов в таинственных окрестностях Туманного озера.

Юрий — один из сыновей Бролги. Юрий является другом Юраллы и иногда оставляет своё стадо, чтобы играть с ним. Он не хочет переходить в стадо Тауры, несмотря на то, что тот спасает его. Он тоже попадает в неприятности во время игры с Юраллой.

Принц Запада — очень самовлюблённый и глупый незнакомец с Запада, прибывает в Горную Страну в поисках партнёра. Таура в это время вдали, и Стрела остаётся ответственным за стадо. Незнакомец нацелился на Бун Бун, но не смог победить в поединке с Бролгой.

Рокки и Вумера — двое жеребят из стада Тауры, которые следуют за Стрелой, когда бегут во время охоты на брамби. В результате их захватили, и они привыкли к еде, данной им Человеком, вследствие чего перестали стремиться на волю.

Анда — юный жеребёнок из стада Бролги.

Мули — один из сыновей Бролги. Ему не везло со змеями, которые слишком часто попадались на его пути. Он и Анда чуть не погубили Аранду, которая по их вине оказалась на краю пропасти.

Эхо — чёрный конь Человека. Эхо ищет Тауру по всей Горной стране. Понятно, что он уважает Тауру. Это проявляется в том, как он говорит о нём. Он привязан к Человеку. Известен как самый сильный, самый быстрый скаковой конь в районе.

Эбони — чёрный скаковой конь. Приходит в Горную страну, чтобы посоревноваться с Таурой в бегах наперегонки.

Другие животные 
Поющий Ворон (Майкл Карман) — тараторящая наблюдательная птица, официальный шпион Бролги. Подхалим, часто льстит Бролге, хотя тот это ненавидит. Всё время попадает в дурацкие ситуации и мелкие неприятности. В конце мультсериала предлагает свои услуги Тауре, но Серебряный конь отклоняет его просьбу.

Вомбат (Майкл Карман) — сварливый вомбат, который идёт по пути, не глядя вперёд и обвиняет людей и животных в том, что они не уступают дорогу. Иногда кусает коней за ноги. Несмотря на ворчливый характер, способен на помощь другим. Не любит лесть и приставание. У него есть жена и двое детей.

Миссис Динго (Мардж Дауни) — динго, которая является матерью двух щенков — Бинди и Ворый. Она боится любой опасности, и имеет большое уважение к Тауре.

Бенни (Бад Тингвел) — старый серый кенгуру и близкий друг Тауры. У него есть жена по имени Силки и дочь.

Мопок (Майкл Карман) — мудрый филин, который даёт советы Тауре и его друзьям (однако многие его не слушают, особенно Стрела), предпочитает выражаться стихами.

Ээ и Му (Ричард Аспель и Мардж Дауни) — пара эму, которые любят сплетни и в основном разговаривают друг с другом. Верят (или делают вид, что верят) небылицам, которые рассказывает о себе Стрела.

Ящерица — небольшая зелёная ящерка, которая никогда не говорит.

Кукабура (зимородок) — зелёная птица, которая, как и Мопок, информирует Тауру обо всем, что происходит в лесу.

Орел — клин-белохвост, которой показан фоновым персонажем всех серий. Он почти никогда не говорит, только в финальной серии первого сезона он разговаривает со старой лошадью Лингой, а во втором и третьем сезонах охотится на Поющего Ворона. В 27 серии невольно стал виновником вместе с Вороном когда чуть не произошел второй пожар в Горной стране. В конце мультсериала в ходе погони за Вороном он попал в ловушку в засохшей коряге и был сброшен Вороном в реку впадающую в море. 

Силки — жена Бэнни.

Ворый и Бинди — маленькие щенки динго.

Птица Бич — она сообщает Тауре, что Поющий ворон является шпионом Бролги. Маленькая зелёная птица прилетает и рассказывает Тауре всё, что она слышала, если это что-то существенное. Она добродушное существо, заканчивает каждое своё предложение энергичным «Бич!»

Попугаи — шумные птицы, которые сидят на ветвях куста винограда. Их громкие, повторяющиеся крики не несут обычно ничего, кроме сплетен. Хотя иногда они первыми сообщают об опасности в Горной стране. При первых признаках опасности они взлетают в воздух, крича: «Опасность! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! БЕРЕГИТЕСЬ! БЕРЕГИТЕСЬ!»

Дочь Бэнни и Силки — молодая кенгуру, которая проводит много времени, сидя в сумке матери. Она попала в капкан для динго и поранилась. Старатель помогает ей восстановиться. За время исцеления она привыкает к человеку и поначалу не хочет оставлять его.

Кабан — замкнутый злобный кабан, пришедший в 12 серии в низины и начавший нападать на местных животных и скот Человека. Он тяжело ранил Золотую, но позже был заманен в высохшую огромную  деревянную корягу Мопоком и попугаями и сброшен в реку вомбатами.

Лев — невольно сбежал из потерпевшего аварию грузовика принадлежащего цирку. Так как он был очень голоден держал всю горную долину в страхе. Был пойман в вырытую яму вомбатами Таурой а после Старатель отдает того Охотникам и те увозят его обратно в цирк.

Люди 
Человек (Ричард Аспель) — неназванный человек без имени, охотник за лошадьми, который проводит большую часть года в своей хижине в горной стране. Часто пытается поймать диких лошадей с целью приручить их — особенно стремится поймать Тауру который все время уходит от него. Ездит на своём личном чёрном коне по имени Эхо. В 12 и 28 сериях с ружьем защищал свой скот и жителей горной долины от кабана и сбежавшего льва.

Старатель (Эдвард Хеппл) — щедрый неназванный по имени человек, который живёт в буше в течение очень долгого времени. Он ищет золото и помогает животным и Человеку так часто, как может. В конце мультсериала он уезжает из горной страны. 

Чарли — внук Старателя. Щедрый мальчик, который любит буш и животных так же, как и дед. Его личный конь белый с серой гривой, по имени Снежок. Он также имеет овдовевшего отца.

Охотники — пара мужчин, которые приходят в горную страну для отстрела животных. Их имена неизвестны. Впрочем, один охотник называет другого Диком Меткий Глаз, но является ли это прозвищем, не сообщается. В 28 серии оба были наняты цирком чтобы те помогли вернуть сбежавших после аварии дальнобойного грузовика нескольких жирафов со слонами и льва.

Дон — отец Чарли и зять Старателя. Дон — охотник, который приходит в горную страну охотиться на брамби. Он кажется очень целеустремлённым, когда дело доходит до денег, и не может видеть грусть Чарли, когда тот видит, как отец зарабатывает на жизнь. Дон и Старатель не очень хорошо ладят из-за охоты Дона на брамби.

Боб — друг Человека и его коллега. Он иногда участвует в охоте на брамби в горной стране и использует Хижину Мёртвой Лошади в качестве базы.

Энн — молодая девушка, которая идёт на лыжах по тропам Горной страны в зимнее время. Вместе с Томом она видит Тауру в снегах и узнаёт коня-призрака, так как раньше слышала легенды о нём. Когда Том попадает в беду, она следует за Таурой и Бун Бун к Хижине Мёртвой Лошади, и успевает привести Человека обратно туда, где ждёт Том.

Том — юноша, который идёт на лыжах по горной стране в зимний период. Он видит Тауру, катаясь на лыжах и решает, что было бы здорово, если бы ему и Энн удалось поймать коня-призрака. К сожалению, он получил травму, пытаясь приблизиться к Тауре. Он спасает Тауру и Бун Бун, когда они вместе чуть не попадают в ловушку Человека.

Список серий 
 Друзья Горной страны. В этой серии зритель знакомится с героями. Таура, спасая тонущего жеребёнка, знакомится с Бун Бун. Позже он пытается спасти свой небольшой табун от Человека, но тот захватывает двух жеребят (по вине Стрелы). Тауру преследует Бролга. 29 октября 1994
 Вомбат идет на помощь. Решив доказать всем и самому себе свою смелость, Стрела пытается спасти захваченных жеребят, но сам оказывается пойманным Человеком. Вместе с ним в плен попадает и случайно оказавшийся рядом Гром. Таура убеждает вомбатов помочь в спасении жеребят, Грома и Стрелы. 5 ноября 1994
 Игры в снегу. В середине зимы, двое детей Том и Энн заблудились в снегах. Таура и Бун Бун приводят Энн к Человеку, чтобы спасти их. 30 ноября 1994
 Побег. Человек отправляется на новую охоту на диких лошадей. Общими усилиями Бун Бун, Грома, Стрелы, Тауры и Бролги всем им удаётся ускользнуть от захвата. 7 декабря 1994
 Старая дружба. Начинается охота на динго. Ловушки, установленные охотниками, представляют опасность не только для динго, но и для других животных. Старатель помогает всем, особенно Бенни, Силки и их дочери. 19 декабря 1994
 Бенни возвращает должок. Бенни и Силки забрали свою дочь от Старателя. Таура едва избежал поимки Человеком. Между тем, Старатель неудачно падает, и Бенни просит Тауру помочь. План срабатывает на ура: Человек находит Старателя и помогает ему. 20 декабря 1994
 Наперегонки с ветром. Скаковой конь Эбони с подачи Ворона отправляется в Горную страну, чтобы вызвать Тауру на состязание. Там он сталкивается со Стрелой и попадает в неприятности. Ворон обнаруживает Тауру и Эбони на территории Бролги. Тауре удаётся избежать столкновения. 4 января 1995
 Золотая. С помощью Грома Таура освобождает Золотую. 19 января 1995
 Золотая в беде. Золотая узнаёт страну и встречается с новыми друзьями, но Человек стремится вернуть её. Золотая почти загнана в угол Человеком, но Таура прибывает, чтобы отвлечь его. 5 марта 1995
 Вомбат на дороге. Мужчины с бульдозером пришли, чтобы расчистить путь через Горную страну. Авария отвлекает их. Старатель исправляет проблему и спасает пропавшего сына Вомбата. 10 марта 1995
 Пожар. Охотники вернулись, но их лагерь вместе с джипом и снаряжением сгорает едва ли не вместе с частью леса. Стрела не обращает внимания на пожар и попадает в ловушку, но Таура спасает его и эму. Пожар, наконец, стихает, когда начинает идти дождь. 20 марта 1995
 Золотая возвращается домой. Спустя 15 дней после пожара в горную страну приходит Кабан. Человек выходит на охоту с ружьем, потому что кабан начал уничтожать его скот. Золотая чувствует себя уязвимой, поэтому она возвращается к Человеку. Животным удалось прогнать кабана прочь. 3 апреля 1995
 В поисках Легенды. Старая лошадь по имени Линга ищет легендарного Тауру. Каждый из друзей Тауры сообщает информацию о нём, а Таура посещает Золотую. Линга возмущается поведением Бролги в борьбе с Таурой. Бролга пытается организовать бой, но Таура приводит его к реке и заставляет упасть в неё. 10 апреля 1995
 Весна. Тауру преследует странное ощущение слежки. Он спасает Стрелу от Бролги, находит жеребёнка-сироту Юралу и принимает его в своё стадо. 10 сентября 1996
 Поймать дикую Лошадь. Таура воспитывает Юралу и учит его жить в горной стране. Зять Старателя захватывает Бун Бун. Таура предпринимает попытку спасти её. 19 сентября 1996
 Убежище. Чарли освобождает Бун Бун и Таура приводит её к безопасным местам в Тайной долине. После, найдя убежище на острове в середине реки с быстрым течением, Таура и Бун Бун ждут спасения Стрелой. 22 сентября 1996
 Прыжок в Легенду. Сын миссис Динго Ворый пропадает и Таура, Бун Бун и Бенни помогают его искать. Они в конечном итоге находят недостающего щенка динго в Тайной долине. Таура позже использует эту долину, чтобы укрыться от Человека тем самым создав легенду о коне-призраке. 30 сентября 1996
 Чарли уезжает. Сделав свои дела, Чарли уезжает, чтобы встретить дедушку. Чарли оказывается на уступе, но Таура вызывает Старателя, чтобы спасти его. 19 декабря 1996
 Чарли помогает другу. Пытаясь следовать за Таурой во время шторма, Юралла попадает в неприятности, но его спасают Старатель и Чарли. 27 декабря 1996
 В ловушке. Ворон и Мопок попадают в ловушку, устроенную двумя охотниками. 29 декабря 1996
 Охотники уезжают домой. Таура и Бенни организовывают существ горной страны, чтобы ускорить уход двух охотников, раз и навсегда. 7 сентября 1997
 Вомбат в беде. Сына вомбата сбил джип Охотников. Чарли и Старатель берут его на попечение. 8 сентября 1997
 Вомбат идет на отдых. Вомбат собирается на отдых, но отменяет своё решение, чтобы помочь новой брамби Гунде и спасти Тауру от Бролги. 9 сентября 1997
 Стрела находит друга. Юралла и Гунда наконец воссоединились. Удирая от Бролги, Стрела случайно приходит к ним на помощь. 12 сентября 1997
 Стрела идет на юг. Стрела и Юралла ищут Гунду, Человек гонится за ними. Стрела почти пойман, но успевает стряхнуть петлю. 14 сентября 1997
 Золотая возвращается. Золотая возвращается в горную страну, а затем убегает и находит Тауру. Затем они спасают охотников, у которых был поврежден воздушный шар из за Ворона. 15 сентября 1997
 Долгое жаркое лето. Ворон крадет зеркало Человека и разбивает его из за нападения Орла. Разбитое зеркало вызывает пожар, отражая солнце. Таура и его друзья спасают лес с неожиданной помощью Ворона. 1 августа 1998
 Нежелательный незнакомец. Беглый лев пугает животных Горной страны. Таура ловит льва, а затем помогает ему вернуться домой. 3 августа,1998
 Жеребята в беде. Юралла и Юрий игнорируют предупреждение Тауры и попадают в ловушку в затопленном ущелье, пока молния не разбивает плотину. 5 августа 1998
 Бролга вызывает на бой. Бролга вынужден остановить его бой с Таурой, чтобы помочь Аранде. Мопок способствует спасению Аранды. 10 августа 1998
 Чарли спасает друзей. Стрела возвращается в Горную страну. Преследуемый Бролгой, Стрела невольно помогает Чарли, чтобы предотвратить поимку брамби. 16 августа 1998
 Случай с Эму. Одна из эму снесла яйцо. Внутри яйца обнаруживается золотой самородок. 19 августа 1998
 Застрявшие в снегу. Призовой бык Человека невольно сбегает из загона и учиняет буйства в Горной стране, до тех пор, пока Таура не помогает Человеку поймать его. 20 августа 1998
 Зимняя беда. Юралла и Нарабрай попали в ледяное ущелье, Вомбат оказывается на ледяном озере. Таура приходит к ним на помощь. 25 августа 1998
 Неожиданная встреча. Стрела становится взволнованным от суровой зимы. Старатель попадает в ловушку в его собственном доме, дом заносит снегом. Таура скачет на юг, чтобы вызвать помощь, которая очень нужна и Старателю, и Стреле. 29 августа 1998
 Пещера чудес. Происходит землетрясение, во время которого Стрела прячется в водопад-пещеру от Человека. Таура узнает свою судьбу, когда находит его. Бролга преследует их, но вомбаты невольно помогают им. 1 сентября 1998
 Назойливый незнакомец. Когда Стрела остаётся во главе табуна Тауры, приходит новый невоспитанный конь. Он хочет увести Бун Бун с собой. Позже происходит стычка с Человеком, Бролга прогоняет незнакомца прочь. 9 сентября 1998
 Снова вместе. Стрела, продолжая неумело руководить табуном, отправляет его на Туманное озеро, где обитает какое-то таинственное существо, чтобы скрыться от Бролги. Позже выясняется, что это Водяной, друг Тауры. Бролга клянётся отомстить Тауре, когда Ворон сообщает ему об этом. 11 сентября 1998
 Последний бой. Бролга пускает слух, что Таура отказался от боя. Выясняется, что Бун Бун любит Тауру, это вызывает зависть у Стрелы. Ворон побеждает Орла тем же способом как это случилось с Кабаном. Таура принимает вызов и в конечном итоге выходит победителем, после чего изгоняет Бролгу из Горной страны. Ворон предлагает Тауре свои услуги. В конце сообщается, что Таура женился на Бун Бун и у них были жеребята. 17 сентября 1998

Примечания

Ссылки 
Серебряный конь - обзор мультсериала

The Silver Brumby animation review - IMDb.com
Мультсериалы Австралии
Мультфильмы о говорящих лошадях
Мультфильмы 1994 года
Телесериалы Австралии 1990-х годов
Фильмы Австралии 1994 года